Михе́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Михеева, Алла Андреевна (род. 1989) — российская актриса, телеведущая.
 Михеева, Вера Васильевна (более известна под фамилией Анисимова; род. 1952) — советская легкоатлетка.
 Михеева, Галина Васильевна (род. 1950) — советский и российский библиографовед.
 Михеева, Ксения Дмитриевна (род. 1993) — российская гимнастка.
 Михеева, Лидия Юрьевна (род. 1971) — российский юрист.
 Михеева, Мария Ивановна (1884—1969) — карельская советская сказительница.
 Михеева, Наталья Фёдоровна (род. 1954) — советский и российский учёный-языковед.
 Михеева, Нина — российская спортсменка-рогейнер.
 Михеева, Олеся Александровна (род. 1981) — российская бегунья.
 
 Михеева (Поливанова), Юлия Валентиновна (род. 1974) — российская актриса.